HKB steht für:
 Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg
 die neuseeländische Region  als Regionalcode nach ISO 3166-2
 Hinteres Kreuzband
 Hochschule der Künste Bern
 Hohenlimburger Kleinbahn
 HKB Bank
 Hessisches Kirchenblatt Organ der evangelischen Kirche in Hessen (1858–1971)
 Healy Lake Airport (IATA-Code), Flughafen von Healy Lake (Alaska), Southeast Fairbanks Census Area, Alaska

Abkürzung